Šašel ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Šašel (1921–2001), slowenische Klassische Philologin
 Jaroslav Šašel (1924–1988), slowenischer Provinzialrömischer Archäologe und Epigraphiker
 Marjeta Šašel Kos (* 1952), slowenische Provinzialrömische Archäologin

Siehe auch:
 Sasel